Vladimir Martelanc je ime več oseb, kar se lahko nanaša na:

Vladimir Martelanc, kegljač
Vladimir Martelanc, učitelj
Vladimir Martelanc, publicist